

Dette publique par habitant

Dette publique sur PIB

Dettes des pays du G7 

Voici la dette publique des États du G7 en :

  :  ou 243,2 % du PIB
  :  ou 132,5 % du PIB
  :  US ou 104,5 % du PIB
  :  ou 93,9 % du PIB
  :  ou 90,1 % du PIB
  :  CA ou 89,1 % du PIB
  :  ou 78,1 % du PIB

Notes et références

Articles connexes 

Indicateur économique

Dette publique
Dette publique
Attractivité